59-ите награди Златен глобус () се провеждат на 20 януари 2002 година. Харисън Форд получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 59-и награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2002 година